

Sciences et techniques 
Les références à Venturi se rapportent au physicien italien Giovanni Battista Venturi.
 L'effet Venturi est un phénomène de la dynamique des fluides.
 Un tube de Venturi, ou simplement venturi, est un instrument de mesure de la vitesse, exploitant l'effet Venturi. 
 Un canal Venturi est un instrument de mesure du débit volumique, exploitant l'effet Venturi.

Culture et société 
 Venturi est un constructeur automobile français.
 Edwin Venturi est un personnage de la série canadienne Derek, interprété par Daniel Magder.

Patronyme 

 Adolfo Venturi (1856–1941), historien de l'art italien ;
 Arcadio Venturi (né en 1929), footballeur italien ;
 Bertrand Venturi (né en 1985), nageur français en eau libre ;
  (1910-1974), entomologiste italien ;
 Ghino Venturi, (1884 - 1970), architecte urbaniste italien ;
 Giovanni Battista Venturi (1746-1822), physicien italien ;
 
 Gustavo Venturi (1830-1898), naturaliste italien ;
 Hippolyte Venturi (1752 - 1817), homme politique italien, sénateur français sous l'Empire ;
  (1931-2013), golfeur professionnel américain ;
 Lionello Venturi (1885-1961), critique d'art et historien de l'art italien ;
 Marcello Venturi (1925 - 2008), journaliste et écrivain italien ;
 Nick Venturi (1923-2008), figure du milieu corse de Marseille et de la French Connection ;
 Robert Venturi (1925-2018), architecte américain ;
 Robert Venturi (1933-2011), footballeur français, finaliste de la Coupe de France 1958.

Toponyme 
 La montagne Sainte-Victoire s'appelle mont Venturi en provençal.